Buckland kan syfta på följande platser:

Australien 

 Buckland, Tasmanien, Glamorgan/Spring Bay, 
 Buckland, Victoria – en ort i Victoria, Australien

Storbritannien 

 Buckland, Hertfordshire, ort i England, 
 Buckland, Buckinghamshire, ort i England, 
 Buckland, Surrey, ort i England, 
 Buckland, Oxfordshire, ort i England, 
 Buckland, Gloucestershire, ort i England,

USA 

 Buckland, Massachusetts, Franklin County, 
 Buckland, Ohio, Auglaize County, 
 Buckland, Alaska, Northwest Arctic Borough, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar